W23 peut faire référence à :
 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets, d’après la classification internationale des maladies ;
 W23, un obus atomique américain ;
 W23, la vingt-troisième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Arme nucléaire des Forces armées des États-Unis
Ogive